Bugenhagenkirche werden folgende Kirchen genannt, die dem Theologen und Reformator Johannes Bugenhagen gewidmet sind.

Bekannte Bugenhagenkirchen sind:
 Bugenhagenkirche (Braunschweig)
 Bugenhagenkirche (Greifswald-Wieck)
 Bugenhagenkirche (Hamburg-Barmbek), ehemalige Kirche; heute u. a. als Theater genutzt
 Bugenhagenkirche (Hamburg-Bergedorf), siehe Liste der evangelisch-lutherischen Kirchen in Hamburg
 Bugenhagenkirche Groß Flottbek, seit 2008 Jugendkirche (Hamburg-Bahrenfeld)
 Bugenhagenkirche (Hamburg-Wilstorf), siehe Liste der evangelisch-lutherischen Kirchen in Hamburg
 Bugenhagenkirche (Hannover)
 Johannes-Bugenhagen-Kirche (Kerpen)
 Bugenhagenkirche (Kiel)
 Bugenhagenkirche (Klein Nordende)
 Bugenhagenkirche (Lübeck)
 Bugenhagenkirche (Neumünster)
 Bugenhagenkirche (Rendsburg)
 Bugenhagenkirche Stettin, siehe St.-Adalbert-Garnisonkirche

 
Liste (Kirchengebäude nach Person)